Gillern steht für:
 Gillern, der Name einer böhmisch-schlesischen Adelsfamilie

Gillern ist der Familienname folgender Personen:
 Aeryn Gillern (geb. 1973), UNIDO-Mitarbeiter
 Dominika von Gillern (1739–1810), Fürstäbtissin von Trebnitz
 Ernst Heinrich von Gillern (1730–1792), preußischer Generalmajor
 Grace Gillern (geb. 1919), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Grace Albertson
 Hugo von Gillern (1829–1871), deutscher Opernsänger (Tenor), siehe Hugo Krüger (Sänger)
 Joseph Edward von Gillern (1794–1845), deutscher Maler und Portraitist der Biedermeierzeit
 Karl Joseph von Gillern (1691–1759), kaiserlicher Hofrat und Friedensunterhändler
 Wilhelm von Gillern (1788–1857), Offizier der Schwarzen Schar und Pionier von Tasmanien, siehe William de Gillern